1-butaanthiol (n-butaanthiol)
2-butaanthiol (sec-butaanthiol)
2-methyl-1-propaanthiol (isobutaanthiol)
2-methyl-2-propaanthiol (tert-butaanthiol)